Justus Strid (ur. 29 kwietnia 1987 w Göteborgu) – szwedzki łyżwiarz figurowy reprezentujący Danię, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik mistrzostw Europy i świata oraz 7-krotny mistrz Danii (2008–2014). Zakończył karierę amatorską 18 kwietnia 2015 r.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Duńscy łyżwiarze figurowi
Ludzie związani z Kopenhagą
Szwedzcy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Göteborgu
Urodzeni w 1987